Dellbrügge steht für:
 Dellbrügge, Name einer niedersächsischen Familie aus Alfeld an der Leine, siehe Delbrück (Familie)

Dellbrügge ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Delbrügge, deutscher Jazz- und Soulsaxophonist (Tenor- und Baritonsaxophon), Komponist, Bandleader, Produzent und Fotograf